Die Swiss Open Super Series 2007 sind das vierte Turnier der BWF Super Series 2007 im Badminton. Das Turnier wurde in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel vom 12. März bis am 18. März 2007 ausgetragen.

Der Turnierfavorit Lin Dan (BWF 1) musste im Halbfinale mit einer Bauchmuskelzerrung aufgeben. Für seinen Gegner, den jungen Indonesier Simon Santoso, der sich durch die Qualifikation und das ganze Tableau kämpfte, bedeutete dies sein erstes bedeutendes Finale auf internationaler Ebene.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Gesetzte 
  Lin Dan
  Chen Jin
  Lee Chong Wei
  Peter Gade
  Bao Chunlai
  Chen Yu
  Kenneth Jonassen
  Shoji Sato

Resultate 

'*' Aufgabe von Lin Dan beim Stande von 0:5 im 2. Satz

Dameneinzel

Gesetzte 
  Zhang Ning
  Wang Chen
  Xu Huaiwen
  Zhu Lin
  Lu Lan
  Yao Jie
  Pi Hongyan
  Petya Nedelcheva

Resultate

Herrendoppel

Gesetzte 
  Fu Haifeng / Cai Yun
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
  Candra Wijaya /  Tony Gunawan
  Lee Jae-jin / Hwang Ji-man
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Anthony Clark / Robert Blair

Resultate

Damendoppel

Gesetzte 
  Gao Ling / Huang Sui
  Zhang Yawen / Wei Yili
  Chien Yu-chin / Cheng Wen-Hsing
  Wong Pei Tty / Chin Eei Hui
  Zhao Tingting / Yang Wei
  Jiang Yanmei / Li Yujia
  Gail Emms / Donna Kellogg
  Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung

Resultate

Mixed

Gesetzte 
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Nathan Robertson / Gail Emms
  Anthony Clark / Donna Kellogg
  Robert Mateusiak / Nadieżda Kostiuczyk
  Hendri Kurniawan Saputra / Li Yujia
  Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung

Resultate

Weblinks 
 Offizielle Website
 Tournamentsoftware.com: Swiss Open Super Series 2007

2007
BWF Super Series 2007